

Carriera 
È stato selezionato dai San Antonio Spurs al secondo giro del Draft NBA 2017 (59ª scelta assoluta).

Palmarès

Squadra
 Campione NBA D-League (2018)

Individuale
 All-NBDL Third Team (2018)
 All-Eurocup First Team: 1
Basketball Ulm: 2021-22

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com

Sportivi afroamericani